Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj (nacida el 5 de agosto de 1960) es la Raja Permaisuri Agong de Malasia y la Tengku Ampuan de Pahang. Tengku Ampuan es un título reservado para la consorte del gobernante o sultán actual, que asimismo sea ella noble por nacimiento, tal y como está consagrado en la Constitución del estado de Pahang. Ella es la consorte del sultán Abdullah de Pahang. Ella es la Raja Permaisuri Agong (Suprema Dama Reina) de Malasia desde 2019, durante el reinado de su esposo como Yang di-Pertuan Agong, gobernante supremo del estado federal de Malasia.

Biografía 
Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah es la tercera hija y princesa del difunto sultán de Iskandar de Johor y su primera esposa, Enche ’Besar Hajah Kalsom binti Abdullah (nacida Josephine Ruby Trevorrow en Torquay). Su hermano es el actual sultán de Johor, Ibrahim Ismail de Johor. Realizó su educación primaria en Sekolah Perempuan Rendah Sultan Ibrahim, en Johor Bahru y su educación secundaria en Sekolah Tun Fatimah, también en Johor Bahru. Luego continuó su educación superior en la Universidad Nacional de Singapur (NUS) en Ciencias Políticas y Sociología.

Reinado de Malasia  

Curiosamente, mientras ella es hija del 8° Yang di-Pertuan Agong, su esposo es hijo del 7°.

Patronazgos 
 Canciller de la Universidad Internacional Islámica de Malasia (IIUM).
 Canciller del Colegio Universitario de Yayasan Pahang (UCYP). 
 Patrona de la Asociación de Guías Femeninas de Malasia. 
 Presidenta de la Asociación de Guías Femeninas de Pahang.
 Patrona de la Fundación para la Fertilidad Tunku Azizah (TAFF).

Trabajos publicados 
 Air Tangan Tengku Puan Pahang and Masakan Tradisional Pahang (2005).

Títulos y estilos 
 5 de agosto de 1960 – 11 de mayo de 1981: Su Alteza (Yang Amat Mulia) Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Tunku Mahmud Iskandar.
 11 de mayo de 1981 – 6 de marzo de 1986: Su Alteza (Yang Amat Mulia) Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj.
 6 de marzo de 1986 – 22 de enero de 2010: Su Alteza Real (Kebawah Duli Yang Teramat Mulia) Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj, Tengku Puan de Pahang.
 22 de enero de 2010 - 29 de enero de 2019: Su Alteza Real (Kebawah Duli Yang Teramat Mulia) Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj, Tengku Puan de Pahang.
 29 de enero de 2019 – 31 de enero de 2019: Su Alteza Real (Kebawah Duli Yang Maha Mulia) Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj, Tengku Ampuan de Pahang.
 31 de enero de 2019 - presente: Su Majestad (Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda) Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj, Raja Permaisuri Agong XVI.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas malayas 
 Malasia 
  Miembro de la Exaltadísima Orden de la Corona del Reino (DMN, 11/07/2019).
 Pahang
  Miembro de Primera Clase de la Orden Familiar de la Corona de Indra de Pahang (DK I).
  Gran Caballero de la Orden del Sultán Ahmad Shah de Pahang (SSAP).
  Gran Caballero de la Orden de la Corona de Pahang (SIMP).
 Johor 
  Miembro de Primera Clase de la Real Orden Familiar de Johor (DK I).
  Caballero Gran Comandante de la Orden de la Corona de Johor (SPMJ).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama de Primera Clase de la Orden de la Familia Real de Brunéi [DK I] (Sultanato de Brunéi, 19/08/2019).

Ancestros

Referencias 

Mujeres